Ел Сабиналито има више значења:

 Ел Сабиналито (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сабиналито (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику